Il doppio femminile  del torneo di tennis Padova Challenge Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Paula Kania e Irina Chromačëva che hanno battuto in finale Cristina Dinu e Maša Zec Peškirič 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Paula Kania /  Irina Chromačëva (Campionesse)
 Mailen Auroux /  Paula Cristina Gonçalves (quarti di finale)

 Corinna Dentoni /  Aleksandrina Najdenova (semifinali)
 Cristina Dinu /  Maša Zec Peškirič (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Padova Challenge Open 2013